Пирро:
 Пирро, Андре (1869—1943) — французский музыковед и органист.
 Пирро, Жан (1813—1886) — французский лингвист, создатель искусственного языка универсалглот.
 Пирро, Эмануэле (род. 1962) — итальянский автогонщик, пятикратный победитель 24 часов Ле-Мана, пилот Формулы-1.